Côte d'Or pode ser:

 Côte-d'Or departamento francês
 Côte d'Or (marca) Marca de chocolate belga de propriedade da Kraft Foods
 Côte d'Or (escarpas) Acidente geográfico e área vinícola.

Desambiguação